Жоан Зарко (Кан, 16. јул 1990) је француски спортски мотоциклиста. Постао је познат још у Moto2 категорији када је постао вишеструки шампион 2015-те и 2016-те године. 2017-те године доспео је до MotoGP (Moto Grand Prix) категорије и на крају сезоне завршио је на шестом месту са 174 поена. Тренутно Зарко је у Monster Yamaha Tech тиму.

Каријера

По сезонама

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1990.
Мотоциклисти